Super six 2005 byl první ročník poháru vítězů nejlepších šesti evropských hokejových lig – Super six. Turnaj se konal v Petrohradě od 13.  do 16. ledna a zvítězil v něm ruský klub Avangard Omsk.

Účastníci

A – skupina
 Kärpät Oulu 
 Frankfurt Lions
 HC Hamé Zlín

B – skupina 
 Avangard Omsk
 HC Dukla Trenčín
 HV71 Jönköping

Základní skupina A

Tabulka

Zápasy

Základní skupina B

Tabulka

Zápasy

Finále

Nejlepší hráči turnaje

Nejlepší hráč turnaje: Maxim Sušinskij (Avangard Omsk)

Nejlepší brankář: Norme Maracle (Avangard Omsk)

Nejlepší obránce: Josef Boumedienne (Kärpät Oulu)

Nejlepší útočník: Maxim Sušinskij (Avangard Omsk)

All Stars team novinářů: Norme Maracle (Avangard Omsk), Oleg Tverdovsky (Avangard Omsk) – Josef Boumedienne (Kärpät Oulu), Maxim Sušinskij (Avangard Omsk) – Jussi Jokinen (Kärpät Oulu) – Andrej Kovalenko (Avangard Omsk)

Externí odkazy
 Oficiální stránka
 Výsledky a statistiky turnaje

Super six
Turnaje v ledním hokeji v Petrohradu
Lední hokej v roce 2005
Sport v Rusku v roce 2005
Sport v Evropě v roce 2005